Арханское — название населённых пунктов в России:

 Арханское — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Арханское — деревня в Сандовском районе Тверской области.